Mühltal (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Mühltal (Vorchdorf), een kadastrale gemeente in Opper-Oostenrijk
 Mühltal (Leoben), een kadastrale gemeente in Stiermarken